SC kan syfta på:

 SC – en delstat i USA, se South Carolina
 SC – Security Council, ett FN-organ, se  FN:s säkerhetsråd
 SC – ett realtidsstrategi-datorspel, se StarCraft
 SC – ett kort i fickstorlek med inbyggda kretsar som kan processa information, se Smart card
 SC – landskod för Seychellerna
 .sc – Seychellernas toppdomän